Арыскан ( — сухостой, бурелом) — топоним в Республике Тыва Российской Федерации

 Арыскан— село в Улуг-Хемском кожууне .
 сумон Арыскан — сельское поселение в Улуг-Хемском кожууне .
 Арыскан — местечко в Дзун-Хемчикском кожууне, административно входит в с. Шеми